Барри Гринштейн (; род. , , Иллинойс, США) — профессиональный игрок в покер. В настоящее время живёт в пригороде Лос-Анджелеса. Обладатель трёх браслетов Мировой серии покера (в 2004, 2005 и 2008 годах). Член Зала славы покера с 2011 года.

Карьера 
Играть в покер его научил отец. После окончания колледжа, Барри получил степень бакалавра компьютерных наук в университете Иллинойса и работал в компании Symantec. В 1991 году Барри ушел с работы и полностью сосредоточился на игре в покер.

В 2005 году написал книгу «Туз на ривере», экземпляр которой часто дарит игрокам, которые выбивают его из турниров.

Является членом команды сайта PokerStars и регулярно играет в онлайн. Известен тем, что жертвует крупные суммы на благотворительность, за это получил прозвище «Робин Гуд покера».

Достижения 
Кроме трех браслетов WSOP, Барри Гринштейн 37 раз попадал в призы на турнирах Мировой серии и выиграл два титула Мирового тура покера.

По состоянию на 2008 год сумма его призовых составила $6,552,438.

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт
 Турнирные результаты Барри Гринстайна
 Профиль на сайте PokerStars
 Биография Барри Гринштайна

Профессиональные игроки в покер
Обладатели браслетов Мировой серии покера